O Campeonato Brasileiro de Rugby de 2008 foi a edição desse ano do principal torneio de rugby do Brasil.

Grupo A 
 1º - São José Rugby
 2º - Niterói Rugby
 3º - Curitiba Rugby CLube
 4º - Orixás Bahia

1ª rodada 
 Curitiba 11-11 Niterói
 São José 36-5 Orixás

2ª rodada 
 Niterói 10-29 São José
 Orixás 5-29 Curitiba

3ª rodada 
 Curitiba 5-58 São josé
 Niterói 28-0 Orixás

Grupo B 
 1º - Desterro
 2º - Bandeirantes
 3º - Rio Branco
 4º - BH Rugby

1ª rodada 
 Bandeirantes 18-5 Rio Branco
 Desterro 28-0 BH Rugby

2ª rodada 
 BH Rugby 10-64 Bandeirantes
 Rio Branco 15-31 Desterro

3ª rodada 
 Desterro 17-15 Bandeirantes
 BH Rugby 5-26 Rio Branco

Semi-final 
 São José 32-13 Bandeirantes
 Desterro 17-20 Niterói

Final 
 São José 25-13 Niterói

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2008 no Brasil